Појам Ари може да се односи на:
 Ари (народ)
 Ари (Ен), насеље у Француској
 Ари (Мозел)
 Ари (Сома)
 Ари (Ланд)
 Ари (Савоја)
 Ари (Италија)